Погранко́ндуши (), ) — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 116,2 км перегона Салми — Видлица линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в одноимённом посёлке Салминского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия. До ликвидации путевого развития в  1970-х годах станция находилась на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации остановочного пункта рано.

История 
Станция Rajakontu открыта осенью 1943 года в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Станция имела один боковой путь и обеспечивала разъезд на однопутной линии. До 1 июня 1943 года станция носила наименование Manssila (по названию одноимённой деревни, находившейся неподалёку).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Погранкондуши на osm.sbin.ru
 Паспорт станции остановочного пункта Погранкондуши на railwayz.info 
 Паспорт остановочного пункта Погранкондуши на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Погранкондуши на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции